Георгиу — фамилия греческого и румынского происхождения:

 Георгиу, Анджела (род. 1965) — оперная певица (сопрано) румынского происхождения.
 Георгиу, Георгий Александрович (1915—1991) — советский киноактёр, заслуженный артист РСФСР.
 Георгиу, Йоргис (1908—1957) — легендарная личность греческого коммунистического подполья послевоенного периода.
 Георгиу, Константинос (1830—1896) — известный капитан военно-морского флота Аргентины.
 Георгиу, Костас (1951—1976) — британский наёмник ФНЛА в ангольской гражданской войне.
 Георгиу, Лариса (род. 1987) — вокалистка немецкой группы Lebanon Hanover румынского происхождения.
 Георгиу, Майкл (род. 1988) — профессиональный игрок в снукер c Кипра.
 Георгиу, Мариос (род. 1997) — киприотский гимнаст, первый представитель Кипра в спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2016 года.
 Георгиу, Михня (1919—2011) — румынский писатель, сценарист, литературовед, критик, переводчик и педагог.
 Георгиу, Наталья Константиновна (1914—2001) — молдавский и советский медик, профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР и Академии наук Республики Молдова.
 Георгиу, Николаос Колманиатис (1784—1866) — греко-аргентинский моряк.
 Георгиу, Смаранда (1857—1944) — румынская писательница, общественный деятель.
 Георгиу, Ставрос (род. 1972) — кипрский футболист.
 Георгиу, Тео (род. 1992) — швейцарский пианист, сын румына и канадки.
 Георгиу, Флорин (1944) — румынский шахматист, первый румынский гроссмейстер (1965).
 
 Георгиу, Энтони (род. 1997) — кипрский футболист.

Составные фамилии 
 Георгиу-Деж, Георге (1901—1965) — румынский государственный деятель, руководитель Румынии с 1948 и до своей смерти в 1965.

См. также 
 Джорджиу, Джордж
 Кэт Стивенс